Gagliardi ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Gagliardi (1537–1607), italienischer Jesuit und Autor
 Carlo Gagliardi (1710–1778), italienischer Bischof und Autor
 Casey Gagliardi (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Model
 Ed Gagliardi (1952–2014), US-amerikanischer Bassist
 Emmanuelle Gagliardi (* 1976), Schweizer Tennisspielerin
 Ernst Gagliardi (1882–1940), Schweizer Historiker
 Frank Gagliardi (1931–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer 
 Guido Gagliardi (1937–1996), italienischer Schauspieler
 Jo Gagliardi (* 1934), Schweizer Jazzmusiker
 Rina Gagliardi (1947–2010), italienische Politikerin
 Rosario Gagliardi (1698–1762), sizilianischer Architekt
 William Gagliardi (alias Billy Gags, * 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker